

Abbigliamento 
 Scarsella – nell'abbigliamento medievale, borsa di cuoio, appesa al collo o allacciata alla cintura, nella quale veniva riposto il denaro

Architettura 
 Scarsella – abside di piccole dimensioni, a pianta rettangolare o quadrata, che sporge all'esterno della struttura principale

Persone

Pittori 
 Ippolito Scarsella (meglio noto come Scarsellino) – pittore italiano del XVI-XVII secolo
 Sigismondo Scarsella – pittore e architetto italiano rinascimentale, padre di Ippolito

Sportivi 
 Maurizio Scarsella – calciatore italiano del XX secolo
 Fabio Scarsella – calciatore in forza all'Unione Sportiva Cremonese

Tecnologia 
 Scarsella – nelle armature del periodo medioevale, porzione di corazza che proteggeva la parte superiore delle gambe

Altri progetti